Diese Liste der Abgeordneten zum Wiener Landtag und Mitglieder des Wiener Gemeinderats (13. Wahlperiode) (Stand: Ende 1985) listet alle Abgeordneten zum Wiener Landtag und Gemeinderat in der 13. Wahlperiode auf. Die Wahlperiode reichte vom 24. April 1983 bis zur Wahl 1987. Die Angelobung der Abgeordneten erfolgte in der ersten Sitzung am 27. Mai 1983, die erste Sitzung des Gemeinderats fand am selben Tag statt. Nach der Landtags- und Gemeinderatswahl 1983 entfielen 61 der 100 Mandate auf die Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ), 37 auf die Österreichische Volkspartei (ÖVP) und 2 auf die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ). Der Landtag wählte nach der Angelobung die Landesregierung Gratz IV, die am 10. September 1984 von der Landesregierung Zilk I abgelöst wurde.

Funktionen

Landtagspräsidenten 
Erster Landtagspräsident war zunächst der SPÖ-Abgeordnete Hubert Pfoch, der sein Amt seit 1979 innegehabt hatte. Er wurde nach seinem Ausscheiden aus dem Landtag am 29. September 1984 von Günther Sallaberger abgelöst. Das Amt des Zweiten Präsidenten übte der ÖVP-Abgeordnete Friedrich Hahn aus, Dritter Landtagspräsident war zunächst die SPÖ-Abgeordnete Erika Krenn, die am 23. November 1984 von Gertrude Stiehl abgelöst wurde.

Vorsitzende des Gemeinderats 
Den Vorsitz im Gemeinderat übten zu Beginn Walter Hofstetter, Leopold Mayrhofer, Josef Arthold, Leopold Schneider, Margarete Tischler und Leopold Wiesinger aus. Walter Hofstetter und Margarete Tischler schieden mit dem 3. Mai 1984 aus dem Gemeinderat aus, ihre Funktion als Vorsitzende des Gemeinderates übernahmen in der Folge Eveline Andrlik und Otto Hirsch. Leopold Schneider schied am 6. Dezember 1984 aus dem Gemeinderat aus, ihm folgte in seiner Funktion am 10. Dezember 1984 Otto Kreiner nach. Die Nachfolge von Leopold Mayrhofer, der am 19. Jänner 1985 aus dem Amt schied, trat am 25. Jänner 1985 Ernst Outolny an.

Landtagsabgeordnete

Literatur 
 Magistrat der Stadt Wien (Hrsg.): Der Gemeinderat der Stadt Wien, der Wiener Landtag, der Wiener Stadtsenat, die Wiener Landesregierung 1945–1985.

Einzelnachweise 

13